MCZ peut désigner :
 le code IATA pour l'aéroport international Zumbi dos Palmares, à Maceió, au Brésil,
 MCZ Mouloudia Club Zahana un club de football dans la ville de (Zahana) a l'Ouest de l'Algérie,
 Momoiro Clover Z, un groupe féminin japonais de pop.